Тениски турнир у конкуренцији мешовитих парова на Летњим олимпијским играма 2016. одржан је на теренима Олимпијског тениског центра у Рио де Жанеиру, од 11. до 14. августа 2016. Учествовало је 30 играча из 12 држава.

Викторија Азаренка и Макс Мирни, као олимпијски победници из Лондона 2012, нису били у прилици да бране титулу услед повлачења Азаренке пре турнира због трудноће.

Бетани Матек Сандс и Џек Сок из САД-а освојили су злато пошто су у финалу победили своје сународнике Винус Вилијамс и Раџива Рама резултатом 6:7(3:7), 6:1, [10:7]. Ово је Вилијамсовој пета олимпијска медаља пошто је већ побеђивала 2000. у синглу, као и 2000, 2008. и 2012. у дублу са сестром Сереном.

У мечу за бронзану медаљу Луција Храдецка и Радек Штјепанек из Чешке савладали су са 6:1, 7:5 индијску комбинацију Сања Мирза / Рохан Бопана.

Распоред

Носиоци 

<ol start="1">
  Каролин Гарсија /  Никола Маи (прво коло)
  Кристина Младеновић /  Пјер-Иг Ербер (прво коло)

<ol start="3">
  Гарбиње Мугуруза /  Рафаел Надал (повукли се са турнира)
  Сања Мирза /  Рохан Бопана (полуфинале, четврто место)

Жреб 
Легенда

 TRI = позив трипартитне комисије
 IP = специјална позивница ИТФ-а
 ALT = замена
 PR = заштићено рангирање 
 w/o = предаја пре меча
 r = предаја у току меча
 d = дисквалификација током меча

Референце

Спољашње везе 

 Жреб на сајту ИТФ 

Тенис на Летњим олимпијским играма 2016.